Дирксен () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Дирксен, Генрих-Эдуард (1790—1868) — немецкий юрист.
 Дирксен, Герберт фон (1882—1955) — немецкий дипломат, сын Виллибальда фон Дирксена
 Дирксен, Виктория фон (1874—1946) — немецкая дворянка и лоббистка, супруга Виллибальда фон Дирксена.
 Дирксен, Виллибальд фон (1852—1928) — немецкий посланник, помещик, политик и коллекционер.

Топоним 
 Дирксен Г. В. — несуществующий ныне хутор, см. Минераловодский район, Ставропольский край, Россия